

Бахмутська сільська рада — сільська рада, Донецька область, Бахмутський район

Бахмутська сільська рада — сільське поселення, Башкортостан, Куюргазинський район